Cornwallis-Insel ist der Name folgender Inseln:

 Cornwallis-Insel, Königin-Elisabeth-Inseln in Nunavut, Kanada, siehe Cornwallis Island (Kanada)
 Cornwallis-Insel (Südliche Shetlandinseln), Südliche Shetlandinseln
 Cornwallis-Insel (Australien) (auch Dauan-Insel) in der Torresstraße, Queensland, Australien

Siehe auch:
 Little Cornwallis Island, Königin-Elisabeth-Inseln in Nunavut, Kanada
 Cornwall-Insel